Silo – król Asturii
 Silo – rodzina owadów wodnych (Chruściki)
 Silo – miasto w USA, w stanie Oklahoma